Olloibar (baskiska: Ollaran) är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Olloibar ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Olloibar är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Olloibar. Runt Olloibar är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Pamplona,  km öster om Olloibar. Trakten runt Olloibar består till största delen av jordbruksmark. 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 
Orter i Navarra